Такмичење у скоку увис у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици у дворани 2001. одржано је 9. марта у Лисабону (Португалија).

Титулу светске првакиње освојену на Светском првенству 1999. није бранила Христина Калчева из Бугарске.

Земље учеснице 
Учествовало је 13 скакачица увис из 10 земаља.

Рекорди

Најбољи резултати у 2001. години 
Десет најбољих атлетичарки године у скоку увис у дворани пре почетка првенства (8. марта 2001), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 2001.

Освајачице медаља

Резултати

финале 
Због малог броја учесница није било квалификације него су све учествовале у филалу. Финале је почело 9. марта у 16,20.,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 1999. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2001.
Скок увис на Светском првенству у атлетици у дворани